«Бесполая и грустная любовь» — дебютный студийный альбом группы «Би-2». Был записан в Австралии, в официальную продажу так и не поступил в связи с кризисом 1998 года. В 2004 году был переиздан в России.

История создания альбома 

Альбом «Би-2» «Бесполая и грустная любовь» заметно отличается от творчества группы, к которому привыкли слушатели. В период работы над этим материалом Лёва Би-2 проживал в Израиле, а Шура Би-2 – в Австралии, где реализовывал свой творческий потенциал в группе Chiron. Однако, друзья не забывали и о совместном проекте, работая над ним даже на расстоянии. Лёва Би-2 постоянно присылал Шуре новые тексты песен, к которым тот сочинял музыку и делал аранжировки. Но по большому счёту, альбом «Бесполая и грустная любовь» был записан Шурой сольно. Лёва только написал часть песен. Добрую половину пластинки сочинил родной дядя Шуры – Михаил Карасёв. Основная часть диска была записана в мельбурнской студии Espy Recorders в период с апреля по июнь 1997 года. Ещё несколько композиций фиксировались в Apollo Soundstudio с августа по октябрь 1997 года. И лишь песня «Отражение» появилась в 1996 году в стенах Ice on fire production.

Первое издание альбома «Би-2» «Бесполая и грустная любовь» появилось в 1998 году. Релиз осуществило российское издательство A-Ram. Диск вышел в формате диджипак без многостраничного буклета. В 2004 году альбом переиздаёт компания «Мистерия звука», дополнив оригинальный материал многочисленными бонусами. Новое подарочное издание получилось двойным. Трек-лист бонус-диска составили новые версии старых произведений, а также записи их концертного исполнения. Кроме того, в этом издании присутствует несколько видеоклипов.

Список композиций 

Бонусный CD в переиздании 2004 года:

Бонусные видеоклипы:
 Для друзей
 G-star
 Ом
 Под беспризорными дождями

Участники записи 
Би-2
 Шура Би-2 — вокал, гитары, бас-гитара, клавишные (трек 8), балалайка (трек 5), драм-машина, программирование.
 Виктория «Победа» Билоган — клавишные

Другие участники
 Лёва Би-2 — тексты
 Михаил Карасёв — тексты
 Роман Бродский — бас-гитара (трек 7)
 Вадик Фадеев — синтезатор (трек 8), продюсирование

Примечания

Ссылки 

 Бесполая и грустная любовь на Discogs

Дебютные альбомы 1998 года
Альбомы группы «Би-2»
Альбомы лейбла «Мистерия звука»